«American Life» — дев'ятий студійний альбом американської співачки Мадонни. Випущений 22 квітня 2003 року лейблами Maverick і Warner Bros.

Список композицій

Посилання 
 Дискографія співачки на її офіційному сайті

Альбоми Мадонни
Альбоми Maverick Records